Победници светских првенстава у атлетици на отвореном у дисциплини скок увис за мушкарце, која је н програму од првог Светског првенства у атлетици у Хелсинкију 1983. године, приказани су у следећој табели. Резултати су дати у метрима.

Биланс медаља скок увис 
после СП 2015.

Види још 
 Скок увис
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок увис за мушкарце 
 Победнице светских првенстава у скоку увис на отвореном за жене

Скок увис
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном